Пьер Антуа́н Пуато́ (; 1766—1854) — французский ботаник, известный ботанический художник.

Биография 

Пьер Антуан Пуато родился 23 марта 1766 года в коммуне Амблени в департаменте Эна в бедной семье. С детства интересовался растениями, вскоре стал садовником. Пуато перепробовал несколько профессий перед тем, как в 1790 году стал учиться ботанике и рисованию у Андре Туэна. С 1792 года он работал в Ботанической школе.

В 1796 году Пуато отправился на север Гаити, где собирался стать ботаником. Однако поддержки правительства он не получил и на протяжении лет работал в бедности во французском флоте. Затем Пуато получил приказ основать ботанический сад в Кап-Аитьене, однако для создания сада средств оказалось недостаточно. Наконец Пуато получил материальную поддержку от генерала . После того, как Эдувилль попал в плен к гаитянским войскам Туссена-Лувертюра, Пуато снова остался без средств.

Через некоторое время Антуан познакомился с коллекционером растений, американским консулом Эдвардом Стивенсом, впоследствии ставшим его другом. Пьер Антуан занялся исследованием флоры северного Гаити, познакомился с художником Ф. Тюрпеном. Затем Пуато и Тюрпен год провели на острове Тортуга, в 1800 году вернулись во Францию. Около половины собранных ими образцов растений и множество рисунков были подарены Стивенсу. Тюрпен и Пуато активно издавали собрания ботанических иллюстраций, в 1819 году Пуато был назначен директором ботанического сада Французской Гвианы. В 1830 году Рьер Антуан Пуато стал профессором Фремонского сельскохозяйственного института. Несколько лет он был редактором журнала по садоводству Bon Jardinier.

27 февраля 1854 года Пуато скончался.

Некоторые научные работы 
 Poiteau, P.A.; Turpin, P.J.F. (1800—1813). Flora parisiensis. 8 parts, 36 p., 75 pl.
 Poiteau, P.A. (1816). Jardin botanique de l'École de médicine de Paris. 278 p.

Роды, названные в честь П. А. Пуато

Литература 
  
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции